Palmetto kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Palmetto (Florida)
Palmetto (Georgia)
Palmetto (Louisiana)
En kan ook verwijzen naar:
 de film Palmetto (film) uit 1998.
 Palmetto (Amtrak), een treinroute
 Palmetto Records, een platenlabel voor jazz